Niemcy:
 Bad Wünnenberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Paderborn

Osoby:
 Alfred Wünnenberg – niemiecki oficer